Jan Veen ist der Name folgender Personen:

* Jan Veen (Tänzer) (1903–1967), Tänzer, Begründer der Tanzfakultät des Boston Conservatory
 Jan Veen (Pilot) (* 1975), deutscher Hubschrauberpilot